Гілі () — англійське прізвище, а також похідний від нього топонім.

Прізвище

 Гленн Гілі (1962) — канадський хокеїст.
 Девід Гілі (1979) — північноірландський футболіст.

Топонім

 Гілі — переписна місцевість, штат Аляска
 Гілі — переписна місцевість, штат Канзас

Англійські прізвища